T43, T-43 ou T.43 peut signifier :

Aéronautique 
 Slingsby T.43 Skylark 3, un planeur britannique.

Domaine militaire 
 Boeing T-43, un avion d’entraînement américain ;
 Classe T-43, une classe de dragueurs de mines soviétique ;
 T-43, un projet de char soviétique.

Médecine 
 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs, d’après la classification internationale des maladies.

Sports 
 Cooper T43, une formule 1 de l'écurie Cooper Car Company ;
 , une classification en athlétisme handisport.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres